Бахчи-Эли — топоним в Крыму:
 Бахчи-Эли — прежнее название села Богатое в Белогорском районе.
 Бахчи-Эли — исчезнувшее село в Белогорском районе.
 Бахчи-Эли — прежнее название исчезнувшего села Ленинское в Кировском районе.
 Бахчи-Эли — село, включённое в состав Симферополя. См. также 
 
 Бахчисарай (значения)